Prellerhaus steht für:

Gebäude: 

 Prellerhaus (Ateliergebäude, Dessau), neues Ateliergebäude des Bauhauses in Dessau
 Prellerhaus (Ateliergebäude, Weimar), historisches Ateliergebäude des Bauhauses in Weimar
 Prellerhaus (Wohnhaus, Weimar), Wohnhaus von Friedrich Preller dem Älteren in Weimar
 Preller House, Gebäude bei Pelindaba, Südafrika 

Ortsteile: 

 Prellerhaus (Sankt Englmar), Ortsteil von Sankt Englmar, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Pellerhaus, Bürgerhaus in Nürnberg